Alejandro Orellana Gómez (Gavà, 7 augustus 2000) is een Spaans voetballer die doorgaans speelt als middenvelder voor FC Andorra.

Clubcarrière 
Orellana begon zijn carrière bij de plaatselijke voetbalclub EF Gavà, maar vertrok ik 2012 naar RCD Espanyol. Hier speelde hij 2 jaar in de jeugdopleiding van de club. Al snel werd hij opgepikt door FC Barcelona. Hij speelde van 2019 tot 2022 voor Barça Atlètic, maar maakte in juli 2022 de overstap naar FC Andorra, de club van Gerard Pique.

Spaans voetballer